Latini fait référence au Latium. Il peut désigner :

 Armando Latini (1913-), coureur cycliste italien de cyclisme sur piste ;
 Brunetto Latini (1220-1294), philosophe et chancelier de la République florentine au  ;
 Giorgia Latini (1980-), femme politique italienne ;
 Ilaria Latini (1972-), actrice italienne de doublage ;
 Latino Latini (1513-1593), philologue italien ;
 Codices Latini Antiquiores, catalogue de tous les manuscrits en écriture latine antérieurs au  ;
 Famille Latini, famille de la noblesse italienne originaire de Florence ;
 Nuntii Latini, service d'actualité basé finlandais qui diffuse ses bulletins entièrement en latin.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme